est la formule brute de plusieurs isomères.

 Triose
 glycéraldéhyde, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (R)-glycéraldéhyde ou D-glycéraldéhyde, numéro CAS 
 (S)-glycéraldéhyde ou L-glycéraldéhyde, numéro CAS 
 dihydroxyacétone, numéro CAS 
 
 Trioxane
 1,2,4-trioxane, numéro CAS 
 1,3,5-trioxane, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide lactique, numéro CAS , , mélange racémique des énantiomères
 (R)-acide lactique ou D-acide lactique, numéro CAS 
 (S)-acide lactique ou L-acide lactique, numéro CAS 
 acide 3-hydroxypropanoïque, numéro CAS 

 Ester
 carbonate de diméthyle, numéro CAS